Dueball ist der Nachname mehrerer Personen:

 Felix Dueball (1880–1970), deutscher Gospieler
 Jürgen Dueball (1943–2002), deutscher Go-, Schach- und Bridgespieler